Anna Žofie Hesensko-Darmstadtská (17. prosince 1638, Marburg – 13. prosince 1683, Klášter Quedlinburg) byla německá šlechtična, která vládla pod jménem Anna Žofie II. jako kněžna-abatyše z Quedlinburgu.

Původ a rodina 
Anna Žofie se narodila jako dcera lankraběte Jiřího II. Hesensko-Darmstadtského a jeho manželky Žofie Eleonory, nejstarší dcery saského kurfiřta Jana Jiřího I. Byla vychovávána jako luteránka, obdržela dobré vzdělání a vyrostla v přísně věřící ženu.

Spisovatelka 
V roce 1655 vstoupila v sedmnácti letech do kláštera Quedlinburg. V roce 1658 vydala knihu duchovních meditací nazvanou Der treue Seelenfreund Christus Jesus (Věrná spřízněná duše Kristus Ježíš). Nejdříve považovali luteránští teologové její knihu za podezřelou. Tvrdili, že kniha zrovnoprávňuje ženy s muži, ale později byla schválena. Anna Žofie své dílo zdůvodnila tak, jak bylo v 17. století běžné, že je to Boží příkaz. Anna Žofie, která byla zároveň abatyší a luteránkou, ve své knize obhajovala svou volbu zůstat neprovdaná. Její hymnus Rede, liebster Jesu, rede byl přeložen jako Mluv, Pane, tvůj služebník slyší.

Jeptiška a abatyše 
Anna Žofie ztratila víru poté, co její starší sestra Alžběta Amálie přestoupila na katolickou víru. Napadlo ji opustit Quedlinburg, aby následovala příklad své sestry, ale nakonec si to rozmyslela.

Navzdory tomu, že trpěla "chronickým kašlem", byla v roce 1681 zvolena nástupkyní knežny-abatyše Anny Žofie z Quedlinburgu. Jako abatyše si v roce 1683 vybrala jako svou koadjutorku vévodkyni Annu Doroteu Sasko-Výmarskou. Anna Žofie zemřela téhož roku, 13. prosince 1683 ve věku 44 let a její následující se stala Ana Dorotea.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 17. prosince
Narození v roce 1638
Narození v Marburgu
Úmrtí 13. prosince
Úmrtí v roce 1683
Úmrtí v Quedlinburgu
Hesensko-Darmstadtští
Abatyše
Spisovatelky 17. století
Dcery panovníků